Candelaria hace referencia a varios artículos:

Antropología 
 Cultura La Candelaria, cultura americana de la cual se hallaron restos de los años 200-1000 de nuestra era, en la actual Argentina;

Antroponimia 
 Candelaria, nombre de pila femenino:

Personas 
 Candelaria Acosta, independentista cubana;
 Candelaria Figueredo, independentista cubana;
 Candelaria Pérez, militar chilena, popularmente conocida como "la Sargento Candelaria"
 Miguel Lerma Candelaria, político mexicano;

Arquitectura 
 Iglesia de la Candelaria (desambiguación)
 Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria, en Medellín, Colombia;
 Parroquia Candelaria (Caracas), Venezuela;

En España
 Baluarte de la Candelaria (Cádiz), fortificación en Cádiz;
 Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, Islas Canarias;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria (Tijarafe), isla de La Palma, Canarias;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria (La Oliva), isla de Fuerteventura, Canarias;
 Iglesia de la Candelaria (Zafra), provincia de Badajoz, Extremadura;
 Parroquia de San Juan Grande y Nuestra Señora de la Candelaria en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, Andalucía;

Botánica
 Candelaria, nombre de un género de líquenes, cuyas especies son menores de un centímetro de diámetro, amarillas, verde amarillentas o anaranjadas.

Nombres comunes de plantas
 Verbascum thapsus, planta del género Scrophulariaceae;
 Nombre popular en Guatemala de Guarianthe skinneri;
 Agrostemma githago;
 Candelaria, nombre común de la planta Phlomis lychnitis;
Verbascum simplex.

Festividades
 Fiesta de la Candelaria, festividad de Tenerife, España;
 Fiestas Decenales de la Virgen de la Candela de Valls, festividad de Valls, España;
 Fiesta de la Candelaria, fiesta tradicional de Puno, Perú;

Deportes 
 Club Atlético Candelaria, institución deportiva de Candelaria, Misiones, Argentina;
 Rojos de Candelaria, equipo de béisbol de Tenerife, Islas Canarias, España;

Geografía física
 Isla Candelaria, en el archipiélago Islas Sándwich del Sur;
 Candelaria, montaña de Bolivia;

Historia 
 Puerto de La Candelaria, asentamiento y fuerte español fundado en 1537 en el actual Paraguay;

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 La Candelaria, localidad de la provincia de Catamarca;
 Candelaria Sud, localidad en el departamento Totoral de la provincia de Córdoba;
 Villa Candelaria Norte, localidad en el departamento Río Seco de la provincia de Córdoba;
 Candelaria, localidad en la provincia de Misiones;
 Departamento Candelaria, división administrativa de la provincia de Misiones;
 Candelaria, localidad de la provincia de San Luis;
 La Candelaria, localidad de la provincia de Salta;
 Candelaria, localidad en el depto. Copo, provincia de Santiago del Estero;
 Departamento de La Candelaria, división administrativa de la provincia de Salta;

Brasil 
 Candelária, municipio en el estado de Río Grande del Sur;

Colombia 
 Candelaria, municipio en el departamento del Atlántico;
 Candelaria, municipio en el departamento de Valle del Cauca;
 La Candelaria, localidad en Bogotá;
 La Candelaria, comuna de Medellín;
 ' Candelaria nombre del personaje de la telenovela de RCN "La Pola", dueña de la Chichería.

Cuba 
 Candelaria, ciudad de la provincia de Artemisa;

El Salvador 
 Candelaria de la Frontera, municipio en el departamento de Santa Ana;
 Candelaria, municipio en el departamento de Cuscatlán;

España 
 Candelaria, municipio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife;

Filipinas 
 Candelaria, localidad en el municipio de Quezón.
 Candelaria de Zambales, municipio de la provincia de Zambales.

Guatemala 
 Cuevas de Candelaria, sistema de cavernas en la provincia de Alta Verapaz;

Honduras 
 Candelaria, municipio en el departamento de Lempira;

México 
 Cueva de La Candelaria, yacimiento arqueológico en el estado de Coahuila;
 Candelaria, municipio en el estado de Campeche;
 Río Candelaria, río en el estado de Campeche;
 Candelaria, municipio en Chiapas;
 La Candelaria Coyoacán, localidad de Coyoacán;
 Candelaria de los Patos, barrio de la Ciudad de México

Venezuela 
 Candelaria, municipio en Trujillo;
 La Candelaria, parroquia en Caracas;

Plazas y parques 
 la Plaza de la Candelaria, plaza en Santa Cruz de Tenerife, España;
 la Plaza de la Candelaria, plaza en Cádiz, España;

Música 
 La Candelaria, banda de rock mexicana.
 Candelaria Tinelli, cantante, influencer, diseñadora de modas, modelo, pintora, empresaria e influencer argentina.

Religión 
 la Virgen de la Candelaria, advocación de la Virgen María que toma su nombre de la fiesta de la Candelaria o de la Luz, que tuvo su origen en el Oriente y después se extendió al Occidente en el . Su fiesta se celebra el 2 de febrero en recuerdo al pasaje bíblico de la Presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén. 
 la Virgen de la Candelaria es la aparición de la Virgen María en el municipio de Candelaria, Tenerife, España. Es venerada como Patrona de las Islas Canarias;
 la Hermandad de La Candelaria, hermandad católica de Sevilla, España;

Título nobiliario 
 el Marquesado de la Candelaria del Yarayabo, título de nobleza español.

Transportes 
 Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, en San Carlos de Bariloche, Argentina;
 Candelaria (estación de Metro de Ciudad de México);
 Estación Candelaria, estación de tren en Los Ángeles, Río Biobío, Chile.